

Patronyme 

 Paul de Ribeyre (1691-1776), prélat français ;
 Paul Ribeyre (1885-1966), homme politique français ;
 Paul Ribeyre (1906-1988), homme politique français.

Toponyme 

 Ribeyre, ruisseau français du Massif central.